Il singolare del torneo di tennis Hambüren Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jens Knippschild che ha battuto in finale Nicolas Kiefer 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Sándor Noszály (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)

 Patrick Baur (secondo turno)
 Cristiano Caratti (secondo turno)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Alex Rădulescu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hambüren Challenger 1996